Anatomia: Canal digestiu o tub digestiu
 Enginyeria:
 Canal hidràulic, obra destinada a conduir masses d'aigua 
 Canal navegable, via navegable excavada
 Canonada
 Geomorfologia:
 Canal o estret, via d'aigua que connecta dues masses d'aigua més grans
 Canal de desguàs, part mitjana d'un torrent
 Canal orogràfic, plana llarga i estreta entre dues serralades
 Canal submarí, vall submarina poc encaixada i abrupta, lleugerament sinuosa
 Informàtica: Canal informàtic, dispositiu que intervenen en la transmissió de dades
 Tecnologia: Canal (comunicació), medi de transmissió per on s'envia un missatge
 Televisió: Canal de televisió, banda de freqüència 
 Tèxtil: Canal, cànem llarg de bona qualitat, vegeu fibra de cànem
 Biografies:
 Josep Canal, diversos personatges
 Pere de Canal (Bolvir, 1650 - ?), veguer de Cerdanya i defensor de Puigcerdà en 1707